Lögdasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lögdasjön (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (13 km²)
Lögdasjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (55,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn